Ziaur Rahman (1936-1981), est un militaire et homme d'État bangladais.
 Ziaur Rahman (1974-), est un joueur d'échecs bangladais.